Los De La Piña es un colectivo de música colombiana formado en San Andrés y Providencia, Colombia, fundado en el año 2019 conocido por su sonido orientado a la fiesta, que está influenciado por el Sound System de la cultura DJ del Caribe.
El grupo se destaca por su estilo único y vibrante, que combina elementos de la música caribeña con el nuevo género musical conocido como Rancha.

Historia 

Al principio, tocaban en fiestas y eventos locales en la isla, pero pronto comenzaron a ganar popularidad gracias a su estilo auténtico y su habilidad para mezclar géneros y ritmos de la región. Su música llamó la atención rápidamente de muchos empresarios y en 2021, firmaron con el sello discográfico TL MUSIC, propiedad del reconocido productor musical Toploud.

La asociación con el sello les permitió dar un salto de calidad en sus producciones y llegar a una audiencia más amplia en todo el país. Su primer lanzamiento junto a la compañía discográfica, "Se Reveló", marcó un antes y un después en su carrera al lograr un mayor posicionamiento en las plataformas digitales.

El género rancha originario de la isla ubicada en el Caribe colombiano, es una fusin musical que se caracteriza por su ritmo alegre y pegajoso, y que ha ganado una gran popularidad en Colombia en los últimos años. Son considerados como uno de los precursores de este género musical en la isla de San Andrés y han sido reconocidos por su aporte a la difusión de la música caribeña.

2019-2020: ‘’Primeros Pasos’’ 
Lanzaron su primer sencillo "Fandango", que se convirtió en un éxito inmediato en la isla de San Andrés. La canción fue bien recibida por el público local y recibió numerosas reproducciones en las redes sociales.

2021: ‘’Aliado Clave’’ 
Dieron un gran paso adelante en su carrera al asociarse con el reconocido productor musical Toploud, a través de su discográfica TL MUSIC, lo que les permitió dar un salto de calidad en sus producciones y llegar a una audiencia más amplia en todo el país. En el mismo año, lanzaron su segundo sencillo "Se Reveló", que marcó un antes y un después en su carrera al lograr un mayor posicionamiento en las plataformas digitales.

2022: ‘’Conquistando La Costa’’  
Pocos meses después, se unieron al cantante de música urbana champeta de la ciudad de Cartagena, Young F, para crear lo que se convertiría rápidamente en otro éxito musical de rancha. La canción, titulada "SOLTERO", fue producida bajo la influencia de la fusión de estilos de uno de los integrantes y el productor. La canción se convirtió en un gran éxito en la ciudad de Cartagena y se consolidó como uno de los colectivos más importantes de la escena musical caribeña.

Lanzaron su tercer sencillo "MUJERIEGO", que fue bien recibido por el público y la crítica. La canción se convirtió en otro gran éxito en las principales ciudades del país y consolidó la posición del grupo como una de las principales figuras de la música Rancha.

Recepción de la crítica 
Noticias Caracol Radio habla sobre el trabajo de la agrupación musical caribeña que ha logrado revivir el género del "Rancha" en Colombia, una fusión de música caribeña y africana, que se había mantenido en el olvido durante años. Con una mezcla de ritmos caribeños, con letras cargadas de expresiones y palabras cotidianas utilizadas en el lenguaje diario de los jóvenes de la región. 

Desde su fundación, la agrupación ha ido ganando popularidad, especialmente en la Costa Caribe colombiana, donde sus canciones han sido recibidas con entusiasmo en eventos culturales y bailes de picó. A pesar de algunas críticas por el uso de expresiones consideradas "vulgares" en sus canciones, la agrupación ha logrado una buena recepción de la crítica y del público en general. 

Han sido destacados por expertos en música como una agrupación que ha logrado crear un sonido propio y único, una mezcla de géneros y ritmos de la región que se diferencia de las tendencias musicales predominantes en el país. Además, su apuesta por la internacionalización del género rancha y de la cultura de San Andrés ha sido valorada por la comunidad musical y por el público en general.

Discografía 
 LOS DE LA PIÑA (2019)

Éxitos Musicales 
 SE REVELO
 MUJERIEGO
 SOLTERO
 SHANGAI

Referencias

Enlaces externos 

Grupos de música de Colombia